Bertall (ou Bertal) (1820-1892) : illustrateur, caricaturiste et graveur français
 Élodie Bertal (1984- ) : joueuse française de basket-ball
 Françoise Quiblier-Bertal (1953- ) : joueuse française de basket-ball
 Géraldine Bertal (1979- ) : joueuse française de basket-ball
 Georges Bertal (1854-1897) : journaliste et auteur dramatique français
 Bertal-Maubon, pseudonyme littéraire de Marcel Bertal et Louis Maubon